Copa Libertadores 1991 var 1991 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Colo-Colo från Chile efter en finalseger mot Olimpia från Paraguay. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 länder. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Olimpia. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Argentina och Bolivia
Grupp 2: Chile och Ecuador
Grupp 3: Brasilien och Uruguay
Grupp 4: Paraguay och Peru
Grupp 5: Colombia och Venezuela

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1991 i Sydamerika
1991
Fotbollssäsongen 1991